Le tournoi de tennis de Charlotte est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute du 14 au .

Nancy Richey remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Charlotte

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Charlotte
Tennis aux États-Unis en 1970
Tennis en septembre 1970